Дгебуа́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Дгебуадзе, Александр (род. 1971) — бельгийский шахматист, гроссмейстер (2000).
 Дгебуадзе, Александр Иванович (1882—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания.
 Дгебуадзе, Владимир (род. 1972) — советский и грузинский дзюдоист.
 Дгебуадзе, Юрий Юлианович (род. 1948) — российский учёный в области биологии и экологии, действительный член РАН.